Stephen Hopkins puede referirse a:

 Stephen Hopkins (colono) (c. 1582–1644), pasajero y padre del único niño nacido en el Mayflower.
 Stephen Hopkins (1707–1785), político y firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
 Stephen T. Hopkins (1849–1892), representante estadounidense por Nueva York.
 Stephen Hopkins (director) (nacido 1958), director de cine y productor jamaicano.
 Stephen Hopkins (músico y físico), exmúsico y físico.
 SS Stephen Hopkins, carguero estadounidense que sirvió en la Segunda Guerra Mundial.